Villazán ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Villazán (* 1962), uruguayischer Fußballspieler
 José Enrique Bagaría Villazán (* 1978), katalanischer Pianist und Musikpädagoge